Тара — горный массив, расположенный в западной части Сербии.

Гора Тара известна как традиционная летняя и зимняя зона отдыха. Этому способствуют благоприятные климатические условия, большое количество солнечных дней, средняя высота около 1000 метров над уровнем моря.

Гора Тара изучались многими исследователями. Первым был Йосиф Панчич. 1 августа 1875 года в селе Заовине он обнаружил эндемичный вид хвойных, названный Ель сербская.

Самая низкая точка точка — озеро Перучац — находится на отметке 291 м над уровнем моря.

Самая высокая вершина Тары — Збориште — достигает 1542,9 метра.

Ссылки 
 www.tara.org.yu Официальный сайт национального парка «Тара»
 Веб-сайт о национальном парке «Тара»
 Веб-сайт о горе Тара с большим количеством фотографий
 Тара Подробный гид по Сербии
 Информация о национальном парке
 Гора Тара, Сербия

Динарское нагорье
Горы Сербии